Ко́рхонен () — распространённая финская фамилия. Известные носители:

 Корхонен, Айно-Елизавета Павловна (1920—1990) — Герой Социалистического Труда (1971).
 Корхонен, Вяйнё (1926—2018) — финский пятиборец, призёр Олимпийских игр.
 Корхонен, Кеийо (1934—2022) — министр иностранных дел Финляндии (1976—1977).
 Корхонен, Исмо (род. 1962) — финский футболист.
 Корхонен, Пааво (1775—1840) — финский народный поэт.
 Корхонен, Пааво Яакко (1928—2019) — финский двоеборец, чемпион мира.
 Корхонен, Урпо (1923—2009) — финский лыжник, чемпион Олимпийских игр 1952 года.
 Корхонен, Эркки (род. 1956) — финский музыкант и дирижёр.